Skluz může znamenat:

Typ stavby 
 Granátový skluz – část opevnění určená pro vypouštění obranných granátů
 Skluz (vodní dílo) – koryto vedoucí vodu při překonávání výškového rozdílu
 Skluz (most)
 Skluz (dok) – šikmá plocha pro spouštětí plavidel na vodu

Fyzikální jev 
 Skluz (kolejová doprava) – rozdíl mezi obvodovou rychlostí kola a rychlostí pohybu vozidla
 Skluz (letectví) – situace, kdy se letadlo pohybuje mírně bokem
 Skluz indukčního motoru – rozdíl mezi mechanickou úhlovou rychlostí rotoru proti rychlosti magnetického pole statoru u asynchronního motoru
 Skluz (režim plavby) – situce, kdy plavidlo klouže po hladině

Sportovní termín 
 skluz (fotbal) – způsob odebrání míče protihráči
 skluz (baseball) – způsob dosažení mety
 skluz (lyžování) – způsob pohybu lyží po sněhu – odvozené slovo skluznice

Jiný význam 
 zpoždění, opoždění nějaké činnosti oproti plánu či harmonogramu – časový skluz

Externí odkazy